«Red» (в пер. с англ. Красное) — песня американской кантри-певицы Тейлор Свифт из её одноимённого четвёртого студийного альбома. 2 октября 2012 года состоялся релиз композиции в качестве промозаписи в США; 21 июня 2013 песня выпущена пятым коммерческим синглом с альбома Red. Трек дебютировал на высшей позиции чарта Hot Digital Songs, а в хит-параде Billboard Hot 100 сингл разместился на 6 строчке. «Red» также был зарегистрирован в Hot Country Songs и в чартах других стран.

Информация о песне 

Тейлор Свифт анонсировала «Red» 1 октября 2012 года на телешоу Good Morning America канала АВС. 7 октября 2012 года в прямом эфире BBC Radio 1 на вручении «Teen Awards» певица впервые исполнила композицию. Как объяснила Свифт, название и смысл песни отражает её эмоциональное состояние, тем самым охватывая всю лирическую концепцию альбома Red. «Я написала эту песню о вещах, которые просто невозможно забыть, потому что эмоции, связанные с ними слишком интенсивные для меня, интенсивная эмоция красная» — заявила певица. В интервью журналу Billboard Свифт также уточнила, что во время записи альбома, «Red» стала «по-настоящему переломной» песней.

«Red» представляет собой кантри-композицию с некоторыми музыкальными компонентами софт- и поп-рока. Она исполнена в тональности ми мажор с темпом приблизительно в 125 ударов в минуту. В свою очередь, вокал Свифт в треке находится в диапазоне от F♯3 к C♯5.

6 ноября 2013 года Тейлор Свифт исполняла «Red» на церемонии вручения «Country Music Association Awards» совместно с Элисон Краусс, Эдгаром Мейером, Эриком Даркеном, Сэмом Бушем и Винсом Гиллом. Днём позже эта версия песни была доступна для цифровой загрузки.

Видеоклип 
Музыкальное видео к «Red» снял Кенни Джексон. Клип впервые был представлен 3 июля 2013 года. Сам видеоряд смонтирован из кадров концертных выступлений Тейлор Свифт тура Red Tour. В соответствии с текстом песни в клипе преобладает красный цвет. В 2014 году видеоклип был номинирован на премию «CMT Music Awards» в категории «Видео года», однако награду не получил.

Реакция общественности 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями. Один из самых лестных отзывов оставил редактор Taste of Country Билли Дюкс. Он оценил «Red» в 4.5 звезды из возможных 5, назвав трек лучшей песней альбома. Редакция Rolling Stone выделила звучание банджо и гитары, охарактеризовав композицию, как «простую», но в то же время «эффектную»<ref>{{cite web|url=https://www.rollingstone.com/music/videos/taylor-swift-drops-twangy-title-track-for-red-20121002|title=Taylor Swift Describes Color of Heartache on 'Red'|publisher=Rolling Stone|date=October 2, 2012|accessdate=October 2, 2012|archive-date=2018-02-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20180201075948/https://www.rollingstone.com/music/videos/taylor-swift-drops-twangy-title-track-for-red-20121002|deadlink=no}}</ref>. В обзорах от E! Online и Music City Post в песне были отмечены мелодичность и чувственная лирика.

Неоднозначное мнение высказал Марк Хоган из журнала Spin. Критик посчитал, что Тейлор Свифт взяла на себя неподходящую для неё роль «глянцевого софт-рокера». Схожую точку зрения изложил и Грейди Смит, редактор Entertainment Weekly''. Смит был убеждён, что треку не хватает страсти и сексуальности. Тем не менее, подводя итог рецензии журналист написал: «Это не значит, что эта песня плохая, быть может она просто не вызвала у меня в восторга».

Список композиций 
«Red» — Промо-CD, цифровая дистрибуция
 «Red» — 3:43

«Red (2013 CMA Awards Performance)» — цифровая дистрибуция
 «Red (2013 CMA Awards Performance) [при участии Элисон Краусс, Эдгара Мейера, Эрика Даркена, Сэма Буша и Винса Гилла]» — 3:51

Участники записи

Позиции в чартах и сертификации

Недельные чарты

Чарты по итогам года

Сертификации и продажи

Red (Taylor’s Version) 

6 августа 2021 года Свифт объявила, что перезаписанная версия «Red» под названием «Red (Taylor’s Version)» будет включена в качестве второго трека в её второй перезаписанный альбом с таким же названием, который выйдет 19 ноября 2021 года на Republic Records.
Свифт опубликовала официальный трек-лист альбома 6 августа 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тейлор Свифт

Песни 2013 года
Песни на английском языке
Песни Тейлор Свифт
Рок-баллады
Кантри-песни
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни США
Синглы Big Machine Records
Песни, написанные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Нейтаном Чапманом